Feder (von althochdeutsch fedara) steht für:

 die Feder eines Vogels

Technik:
 Feder (Technik), ein elastisches Element
 Teil einer Holzverbindung, siehe Nut-Feder-Verbindung
 Teil einer Welle-Nabe-Verbindung, siehe Passfeder

Schreibgeräte:
 Federkiel, historisch
 Füllfederhalter, mit Tintenspeicher
 Schreibfeder, Zeichenfeder oder Ziehfeder, das vordere Element in einem Federhalter

Sonstiges:
 Feder (DJ) (eigentlich: Hadrien Federiconi * 1987),  französischer Deep-House-DJ und -Produzent
 Fechtfeder, Übungswaffe
 Saufeder, kurzer Spieß für die Wildschweinjagd
 Feder am Pfeil, siehe Pfeil (Geschoss)#Befiederung
 Rückenborste des Wildschweins

Feder ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph von Feder (1826–1904), badischer Oberamtmann
 Adolphe Feder (1886–1943), französischer Maler des Fauvismus und Opfer des Holocaust
 Alfred Feder (1872–1927), deutscher Jesuit und katholischer Theologe
 Cläre Schubert-Feder (1853–1915), deutsche Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin
 Ernest Feder (1913–1984), deutsch-amerikanischer Agrar-Ökonom
 Ernst Feder (1881–1964), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Fabian Feder (* 1987), deutscher Schauspieler
 Georg Feder (1927–2006), deutscher Musikwissenschaftler
 Gottfried von Feder (1806–1892), deutscher Jurist, Regierungspräsident und Reichstagsmitglied
 Gottfried Feder (1883–1941), deutscher Wirtschaftstheoretiker und Politiker (DAP, NSDAP)
 Heinrich von Feder (1822–1887), deutscher Rechtsanwalt und Politiker
 Ingo Feder (1939–2022), deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher
 Johann Georg Heinrich Feder (1740–1821), deutscher Philosoph
 Johann Michael Feder (1753–1824), deutscher katholischer Theologe
 Johannes Feder (1911–1992), deutscher SS-Obersturmführer
 Jürgen Feder (* 1960), deutscher Botaniker
 Karl August Ludwig Feder (1790–1856), deutscher Philologe und Bibliothekar
 Lotte Feder (* 1965), dänische Sängerin und Moderatorin
 Maximilian von Feder, (1802–1869), bayerischer Generalleutnant und Ministerresident in Griechenland
 Naftali Feder (1920–2009), israelischer Politiker
 Richard Feder (1875–1970), tschechisch-jüdischer Gelehrter, Rabbiner, Häftling des KZ Theresienstadt, Übersetzer und Autor
 Sami Feder (1909–2000), russisch-israelischer Regisseur, Schauspieler, Schriftsteller und Herausgeber
 Tobias Gutmann Feder (~1760–1817), jüdischer Aufklärer in Galizien

Siehe auch:
 Feder & Schwert (Verlag für Rollenspiele, phantastische Literatur und Comics)
 Goldene Feder (Medienpreis der Bauer Verlagsgruppe, 2000–2009)
 Silberne Feder (Jugendbuchpreis des Deutschen Ärztinnenbundes, seit 1974)
 Federn 
 Feeder
 Fedder
 Veeder 
 Vedder 
 Federchen
 Federle
 Federlein